Se separat förgreningssida för Skogby

Skogsbyn kan syfta på:

I Finland
 Skogsbyn, Kvarnby – del av Kvarnby i Pyttis kommun Södra Finlands län, fi.: Metsäkylä
 Skogsbyn, Klemetskog – del av Klemetskogs by i Tusby kommun Södra Finlands län, fi.: Metsäkylä
 Skogsbyn, Pedersöre - en del av Lappfors i Pedersöre. Samlingsnamn för Kisk, Långsjö, Lamabacka och Vitsjö
 Skogsbyn, Terjärv – bydel i Terjärv i Kronoby kommun Österbotten